Il singolare del torneo di tennis Atlanta Open 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Eliot Teltscher che ha battuto in finale Terry Moor 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 John McEnroe (primo turno)
 Eddie Dibbs (quarti di finale)
 Eliot Teltscher (campione)
 Christopher Mottram (semifinali)

 Butch Walts (quarti di finale)
 Terry Moor (finale)
 Mel Purcell (quarti di finale)
 Tony Giammalva (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Atlanta Open 1980